Шарье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Везуль-Уэст. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70134.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 6 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Дюржон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 220 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 140 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 115 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 82,1 %, в 1999 году было 79,1 %). Из 115 активных жителей работали 102 человека (57 мужчин и 45 женщин), безработных было 13 (4 мужчины и 9 женщин). Среди 25 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1781—1786 годы). Исторический памятник с 1991 года
 Старый укреплённый дом (XIV век). Исторический памятник с 2000 года
 Каменный монументальный крест на площади. Исторический памятник с 1944 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона